Antti Määttä (ur. 14 marca 1993 w Kuusamo) – fiński skoczek narciarski, reprezentant klubu Kuusamon Erä-veikot, medalista mistrzostw kraju.

26 stycznia 2008 zadebiutował w zawodach FIS Cup, zajmując 12. miejsce w Kuopio. W Pucharze Kontynentalnym po raz pierwszy skakał w październiku 2008 na skoczni w Falun. Nigdy nie zdobył punktów tego cyklu. Dwukrotnie wystartował w zawodach skoków narciarskich na mistrzostwach świata juniorów w narciarstwie klasycznym: w 2011 był 7. w drużynie, a w 2012 54. indywidualnie.

Jest byłym rekordzistą skoczni Tehvandi o punkcie K-90, w Otepää. 2 lutego 2008 skoczył tam 99 metrów. Rekord ten poprawił półtora roku później o pół metra Kaarel Nurmsalu.

W 2011, reprezentując Puijon Hiihtoseura, zdobył brązowy medal letnich mistrzostw kraju w konkursie drużynowym.

Starszy brat Jarkko Määttä, również skoczka narciarskiego.

Mistrzostwa świata juniorów

Indywidualnie

Drużynowo

Starty A. Määttä na mistrzostwach świata juniorów – szczegółowo

Zimowy olimpijski festiwal młodzieży Europy

Indywidualnie

Drużynowo

Starty A. Määttä na zimowym olimpijskim festiwalu młodzieży Europy – szczegółowo

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego

Letni Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Letniego Pucharu Kontynentalnego

FIS Cup

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach FIS Cup

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Fińscy skoczkowie narciarscy
Ludzie urodzeni w Kuusamo
Urodzeni w 1993